Het enkelspel tennis voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats van zaterdag 24 tot en met zaterdag 31 juli 2021. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Regerend olympisch kampioene was de Puerto Ricaanse Mónica Puig – wegens een schouderblessure had zij zich evenwel afgemeld.

Er werd gespeeld in het Ariake tennispark met hardcourt als ondergrond. Elke wedstrijd telde maximaal drie sets – bij een setstand van 6–6 werd een tiebreak gespeeld, ook in de derde set.

De eerste 56 speelsters kwalificeerden zich op basis van de laatste WTA-ranglijst. Zes speelsters kregen hun plaats via kwalificatie per continent: vier via continentale toernooien (twee via de Pan-Amerikaanse Spelen 2019, één via de Aziatische Spelen 2018 en één via de Afrikaanse Spelen 2019) en twee via continentaal gebonden ranking (één uit Europa en één uit Australië/Oceanië). Eén plaats was gereserveerd voor het gastheerland en één plaats voor een voormalig grandslam- of Olympische gouden medaillewinnaar.

Zestien speelsters kregen vooraf een geplaatste status, waardoor zij elkaar ontliepen bij de loting die plaatsvond op 22 juli. Onder deze geplaatste speelsters bevonden zich drie dames uit Tsjechië, één uit België (Elise Mertens) en één uit Nederland (Kiki Bertens). Verder werd België nog vertegenwoordigd door Alison Van Uytvanck.

In de eerste ronde verloor Bertens van de Tsjechische Markéta Vondroušová, en Mertens van Russin Jekaterina Aleksandrova. Van Uytvanck bereikte de derde ronde, waarin zij de duimen moest leggen voor de Spaanse Garbiñe Muguruza.

Elina Svitolina (Oekraïne), die in 2016 in Rio de Janeiro de kwartfinale bereikte, won deze keer de bronzen medaille. De andere twee medaillistes waren Olympische debutantes: Markéta Vondroušová (Tsjechië) ging met de zilveren plak naar huis, terwijl Belinda Bencic voor Zwitserland het gouden eremetaal in de wacht sleepte.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema IOC

Vrouwen